Украинцы в Молдавии (, ) — крупнейшая по численности после молдаван этническая группа в стране. Исторически являются коренным (автохтонным) населением, которое проживает в  регионе на протяжении многих веков. 

По данным переписи населения Молдавии 2004 года (без учёта ПМР), в стране проживало 282 406 украинцев, что составляло 8,4% населения, при этом еще более 160 тыс. проживает в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

История 
Славяне Пруто-Днестровского региона вместе с валахами, которые в качестве компактной этнической группы появились в середине XIV века, и русинами Семиградской Руси (Трансильвании) создали Молдавское княжество. В XIV веке они составляли 39,5% жителей этого княжества. Почти все воеводы начального периода молдавской истории — Драгош, Богдан I, Богдан II, Лацко и другие носили славянские имена. О многочисленности славянского населения княжества свидетельствуют Новгородская и Воскресенская летописи, где перечислены города конца XIV — начала XV веков, в том числе расположенные в землях, вошедших к этому времени в состав Молдавского княжества: 

Восточные славяне, по данным румынской исследовательницы Маргареты Штефэнеску, оставили на территории Молдавского княжества в общей сложности 548 названий со славянскими корнями и 321 название со славянским суффиксами, которые имели особенно широкое распространение в Буковине (174 названия), в Северной Молдове и Северной Бессарабии.

Славяне сыграли значительную роль в этногенезе молдавского народа. Антрополог М. С. Великанова отмечала, что в облике молдаван присутствуют особенности, имеющие чётко выраженную восточнославянскую направленность. Славяне также оказали огромное влияние на формирование духовной и материальной культуры молдаван, повлияли на их национальную одежду, молдавский язык содержит около 2 тысяч восточнославянских заимствований. Часть славян ассимилилировались с молдаванами, но другая часть, проживающая на севере и северо-востоке Молдавского княжества, сумела сохранить свою славянскую идентичность и называла себя русинами или руснаками. В начале XX века исследователи подчёркивали культурные и языковые особенности этой этнической группы, её отличие от молдаван, великороссов и малороссов.

В период существования СССР утверждалось, что русины — предки одной из групп украинского народа, что русинские поселения в Сорокском и Бельцком уездах Бессарабской губернии к середине XIX века утратили самобытную культуру и слились с молдавскими, хотя это опровергается результатами переписей, в частности, переписи 1989 г., показывавших наличие большого количества населённых пунктов на севере Молдавии с преобладанием украинского населения.

Современность

В Молдавии в настоящее время более 300 населённых пунктов, в которых украинское население составляет большинство, основная масса украинского населения сосредоточена в северных и восточных регионах. Носителями украинского языка в Молдове в 2004 году были более 180 981 человек.

Начиная с конца 1980-х — начала 1990-х годов в Молдавии в целом ряде школ украинский язык и литература были введены как отдельные предметы, были созданы экспериментальные классы, в которых процесс образования осуществляется на украинском языке. В 2006—2007 учебном году украинский язык изучался в 57 учебных заведениях Молдавии без учёта Приднестровья, кроме того, украинский язык изучается в более чем 30 учебных заведениях Приднестровья.

Компания «Телерадио-Молдова» регулярно транслирует на всю территорию страны теле- и радиопередачи на украинском языке, кроме того на территории Молдавии ретранслируются передачи телерадиокомпаний Украины.

В Кишинёве действует украинский культурно-просветительский центр, при котором открыт музей «Украинцы в культуре Молдовы», также постоянно (с 1999 года) функционирует «воскресная школа», где изучается украинский язык и культура украинцев, история Украины. При Институте межэтнических исследований Академии наук Молдавии действует Отдел истории, языка и культуры украинского населения Молдавии, созданный в 1991 году.

Украинцы в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 

Украинцы, проживающие на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики являются одной из трёх основных национальностей республики, наряду с молдаванами и русскими. По данным переписи 2004 года в ПМР насчитывалось 160 069 украинцев (28,8%), которые составляли треть населения Тирасполя, почти половину населения Рыбницкого (45,4%) и Каменского (42,6%) районов и значительную часть населения других районов республики:

Украинский язык, согласно Конституции непризнанной ПМР является одним из трёх официальных языков республики. Выходит еженедельная украиноязычная газета «Гомон», присутствует украинское телевидение и радиовещание.

Крупнейшей организацией украинской диаспоры является Союз украинцев Приднестровья, кроме того работает ряд образовательных учреждений:
 украинский лицей в Тирасполе
 украинская гимназия имени Ивана Котляревского в Бендерах
 средняя школа имени Леси Украинки в Рыбнице
 две начальные школы
 кафедра украинского языка и литературы в Приднестровском государственном университете имени Тараса Шевченко

Источники 

 Кабузан В. М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века — 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса. Институт российской истории РАН. — Москва: Наука, 2006. — 658 с. ISBN 5-02-033991-1
Роман Кухаренко // Украинцы в Молдове - Информационно-аналитическая ежемесячная газета - Миграция — 01.12.2016

Примечания 

Молдавия

Население Молдавии